Rudolf Zenker kan syfta på:

* Rudolf Zenker (1903–1984), tysk kirurg
 Rudolf Zenker (1862–1941), tysk romanist